Esa Pirnes (né le  à Oulu en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 1995, il joue ses premiers matchs en senior avec son club formateur du Kärpät Oulu. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Kings de Los Angeles en , en . Il remporte la SM-liiga 2003 avec le Tappara Tampere. Il part alors en Amérique du Nord. Il a disputé une saison avec les Kings dans la LNH.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Finlande au niveau international.

Trophées et honneurs personnels 
SM-liiga
2003 : nommé dans l'équipe type.
2003 : remporte le trophée Jari-Kurri.
2005 : remporte le trophée Raimo-Kilpiö.
Ligue continentale de hockey
 2009 : participe au Match des étoiles avec l'équipe Jágr (titulaire).

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|1995-1996 || Kärpät Oulu || I divisioona ||20 ||8 ||4 ||12 ||12 || 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|1996-1997 || Kärpät Oulu || I divisioona ||36 ||16 ||17 ||33 || 20|| 9|| 0|| 2|| 2|| 16
|-
|1997-1998 || Kärpät Oulu || I divisioona ||32 ||6 ||15 ||21 ||12 || || || || ||
|-
|1998-1999 || Kärpät Oulu || I divisioona ||47 ||26 ||26 ||52 ||16 || 5|| 0|| 3|| 3|| 2
|-
|1999-2000 || Espoo Blues || SM-liiga ||51 ||15 ||24 ||39 ||12 ||4 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
|2000-2001 || Espoo Blues || SM-liiga ||54 ||10 ||8 ||18 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2001-2002 || Tappara Tampere || SM-liiga ||49 ||8 ||16 ||24 ||30 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2
|-
|2002-2003 || Tappara Tampere || SM-liiga ||56 ||23 ||14 ||37 ||6 ||15 ||5 ||9 ||14 ||2
|-
|2003-2004 || Monarchs de Manchester || LAH ||4 ||3 ||1 ||4 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Kings de Los Angeles || LNH ||57 ||3 ||8 ||11 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Lukko Rauma || SM-liiga ||47 ||9 ||29 ||38 ||31 ||9 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|2005-2006 || Espoo Blues || SM-liiga ||44 ||10 ||23 ||33 ||24 ||9 ||5 ||3 ||8 ||2 
|-
|2006-2007 || Färjestads BK || Elitserien ||43 ||17 ||26 ||43 ||28 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Färjestads BK || Elitserien ||52 ||15 ||23 ||38 ||74 ||12 ||4 ||3 ||7 ||12 
|-
|2008-2009 || Atlant Mytichtchi || KHL ||51 ||22 ||28 ||50 ||84 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Jokerit Helsinki || SM-liiga ||58 ||17 ||21 ||38 ||46 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Jokerit Helsinki || SM-liiga || 39|| 9|| 12|| 21|| 57|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || EV Zoug || LNA || 29|| 12|| 14|| 26|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 25
|-
|2012-2013 || AIK IF || Elitserien || 45|| 10|| 20|| 30|| 28|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || AIK IF || SHL || 43|| 10|| 14|| 24|| 38|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Kärpät Oulu || Liiga || 11|| 3|| 3|| 6|| 4|| 16|| 4|| 4|| 8|| 8
|-
|2014-2015 || Kärpät Oulu || Liiga || 45|| 15|| 13|| 28|| 30|| 19|| 7|| 9|| 16|| 10
|-
|2015-2016 || Kärpät Oulu || Liiga || 45|| 10|| 15|| 25|| 10|| 11|| 2|| 4|| 6|| 2

Au niveau international

| 1997 || Championnat du monde junior || 6|| 1|| 0|| 1||0|| || Cinquième place de l'élite
|-
| 2003 ||Championnat du monde || 6|| 2|| 3|| 5|| 4|| +1||Cinquième place de l'élite
|-
| 2004 || Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| -3|| Sixième place de l'élite
|-
| 2006 || Championnat du monde || 8|| 1|| 3|| 4||4|| +4||  Médaille de bronze
|-
| 2008 || Championnat du monde || 4|| 0|| 0|| 0|| 0||-3||  Médaille de bronze

Notes et références 

Naissance en avril 1977
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Choix de repêchage des Kings de Los Angeles
Joueur du Kärpät Oulu
Joueur des Espoo Blues
Joueur du Tappara
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur du Lukko Rauma
Joueur du Jokerit Helsinki
Joueur de l'Atlant Mytichtchi
Joueur du Färjestads BK
Joueur du EV Zoug
Joueur de l'AIK IF
Naissance à Oulu
Attaquant de hockey sur glace
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö
Gagnant du trophée Jari-Kurri